Jako blázen bývá označován:
 člověk trpící šílenstvím (bláznovstvím, nepříčetností), tedy takový, který se neřídí obecně akceptovanými sociálními normami kultury, která jej obklopuje
 v hovorové mluvě tak bývá označován jakýkoliv excentrik
 v tarotu patří karta „Blázen“ mezi tzv. velká arkána

Umělecká díla 
 Chvála bláznivosti – spis Erasma Rotterdamského
 Kat a blázen – hra Jiřího Voskovce a Jana Wericha
 Blázen a dítě – album Jiřího Suchého
 Klára a blázen – hra Miloše Pince a Kláry Lukešové (pouze divadení představení)

Externí odkazy